lektor – osoba o dobrej dykcji, czytająca wcześniej przygotowany tekst (porównaj z aktor głosowy)
 lektor filmowy – osoba czytająca tekst dialogów lub narracji w filmach
 lektor radiowy – osoba czytająca teksty w programach radiowych
 lektor – w chrześcijaństwie, osoba upoważniona do czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym
 lektor – osoba (ochrzczony mężczyzna) upoważniona do odczytywania poszczególnych akapitów z artykułów do studium na zebraniach studium Strażnicy i zborowym studium Biblii
 lektor – nauczyciel języków obcych na wyższej uczelni prowadzący zajęcia językowe nazywane lektoratami; również najniższy szczebel kariery zawodowej na studiach filologicznych, przed wykładowcą i starszym wykładowcą.
 Lektor – nazwa programu komputerowego, polskiego syntezatora mowy grupy Drive
 Lektor – amerykańsko-niemiecki film fabularny z 2008 r. w reż. Stephena Daldry’ego
 Lektor – powieść Bernharda Schlinka